Grudziądz (district), een district in de Poolse provincie Kujavië-Pommeren
 Grudziądz (gemeente), een landgemeente in dit district
 Grudziądz (stad), een stad in deze gemeente